Саратовцева — фамилия. Известные носители:
 Саратовцев, Вадим Игоревич (1989) — российский самбист.